Martin Luther je ime več oseb:
 Martin Luther, nemški verski prenovitelj; začetnik reformacije
 Martin Luther King mlajši, ameriški borec za človekove pravice
 Martin Luther, nemški diplomat

Glej tudi 
 Luther Martin, ameriški državnik